Финам:

 ФИНАМ — один из крупнейших инвестиционных холдингов России.
 Финам FM — московская радиостанция.